Лангемак, Георгий Эрихович (1898—1938) — советский учёный, один из пионеров ракетной техники и один из создателей первых реактивных снарядов в СССР.
 Лангемак — большой ударный кратер в экваториальной части обратной стороны Луны.